GX, Gx eller gx kan avse:

 GX – IATA:s kod för Pacificair
 F-Zero GX – titeln på ett spel som ingår i spelserien F-Zero
 Yu-Gi-Oh! GX – en fortsättning på den japanska serien Yu-Gi-Oh!
 gx – ett skrivsätt för en bokstav i esperantoalfabetet, se Ĝ